

Personnalités 
 Tamar, personnage biblique, épouse de Er, fils de Juda
 Tamar, personnage biblique, fille de David et sœur d'Absalom
 Tamar ou Thamar (1160-1213), reine de Géorgie ; 
 Thamar II de Karthli (1697-1746), reine de Géorgie ; 
 Dans la mythologie géorgienne, Tamar est une déesse qui contrôle les phénomènes météorologiques.

Prénoms et surnoms 
 Tamar : diminutif du prénom Tamara
 Tamar Simon Hoffs (1934), productrice américaine
 Tamar Abakelia, artiste géorgienne
 Tamar Braxton (1977), chanteuse américaine de musique RnB ; Tamar,  de cette chanteuse sorti en 2000.

Cours d'eau 
 le Tamar  est un fleuve du Royaume-Uni, dont l'embouchure est située entre Plymouth, sur la côte du Devon et Saltash, sur la côte de Cornouailles
 Tamar, rivière dans l'île de Tasmanie en Australie

Botanique 
 Le tamar est un arbre de la famille des Arecaceae

Divers 
 HMS Tamar, navire britannique
 Tamar, nom d'une rue et de l'ancien port militaire britannique de Hong Kong, d'après le navire britannique HMS Tamar
 Tamar I et Tamar II, noms d'un ancien ferry et d'un ferry actuel, basés sur le fleuve Tamar au Royaume-Uni
 Namens Tamar (1964), titre d'un ouvrage de l'écrivain néerlandais Renate Rubinstein
 Tamar 1 et Tamar 2, champs gaziers en cours de test d'exploitation à environ 90 km au large de Haïfa (nord d'Israël).
 L’île Tamar est une île chilienne située dans l’archipel de Terre de Feu
 Le district de (en) Tamar, situé dans la région de la mer Morte, en Israël.